Ready to Go – singolo dei Republica del 1996
 Ready to Go – album dei Bang Tango del 2004
 Ready to Go – singolo dei Limp Bizkit del 2013
 Ready to Go – singolo degli Hurts del 2017
 Ready to Go! – album di Melody del 2007
 Ready 2 Go – singolo di Martin Solveig del 2011